Lixin Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lixin (köping i Kina, Shandong), 
 Lixin (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar